Сутковецька сільська бібліотека (Сутковецька бібліотека-філіал Ярмолинецької ЦБС Хмельницької області) — сучасна сільська бібліотека з комп'ютерним центром та вільним доступом до мережі Інтернет. Щорічно бібліотека обслуговує близько 600 користувачів різної вікової категорії.

До послуг користувачів універсальний книжковий фонд, що нараховує близько 12000 примірників книг та періодичних видань. Фонд формується відповідно до запитів та уподобань читачів.
 
Спільно з місцевою школою та дитячим садочком, тут проходять масові заходи по вихованні дітей та молоді. Учні активно долучаються до конкурсів, оголошених бібліотекою, беруть участь у всіх святах, що проводяться в бібліотеці. Найбільш популярними є краєзнавчі заходи, спрямовані на популяризацію історії села, його видатних людей, фольклору та мальовничих краєвидів. Це зустрічі з відомими людьми Сутковців, поетами, місцевими підприємцями та владою, громадськими діячами. Для сучасного та естетичного оформлення створюються яскраві фотозони.

Історія бібліотеки 

Історія бібліотеки с. Сутківці починається з 1930-х років, коли вперше на селі було відкрито хату-читальню. Така читальня займала одну кімнату з одним стелажем книг, тут проводились голосні читання, бесіди. Для того, щоб збільшити кількість книг у фонді, люди приносили власні книги і дарували їх бібліотеці.

У 1934 році для клубу було конфісковано панський будинок, де розмістили й бібліотеку. Вже на цей час книжковий фонд налічував близько 2 тис. примірників. Першим бібліотекарем був Максим Католік, який одночасно вів при клубі драматичний та співочий гурток.

У 1960-х роках розпочинається будівництво нового Будинку культури, і вже у 1967 році здано новий Будинок культури на 450 місць, де на другому поверсі розташувалась бібліотека з просторим читальним залом, абонементом та кімнатою юного читача.
   
Станом на 1. 01. 1980 р. книжковий фонд бібліотеки вже становить 15080 екземплярів книг та періодичних видань. Читанням охоплено близько 1400 жителів с. Сутківці, видача документів становить 26600 екз./рік.

21 століття 

У 2012 р. бібліотека виборола перемогу у конкурсі проектів «Організація нових бібліотечних послуг з використання вільного доступу до Інтернету ІІІ» програми Бібліоміст. Завдяки проекту бібліотеку обладнано комп'ютерною технікою, створено Пункт доступу громадян до офіційної інформації.

Завдяки безкоштовному доступу до Інтернету у бібліотеці значно розширено перелік послуг. У Інтернет центрі громадяни можуть безкоштовно скористатись такими послугами, як: спілкування з друзями у соціальних мережах, скайп-зв'язок, реєстрація випускників школи на ЗНО, тощо.

З 2014 р. при бібліотеці діє творчий клуб за інтересами «За покликом душі». Це самодіяльне об'єднання різних за віком людей із спільними інтересами. Клуб працює на добровільній основі за чітко визначеним планом конкретних дій. Клуб не є політичним. В його основі є глибоке вивчення, збереження та відродження традицій нашого краю, розвиток творчих здібностей, поєднання зусиль для добрих і корисних справ.

2014 рік: Створення сайту «Сутківці. Бібліотека для громади» на безкоштовній платформі Wordpress.

2015 рік: Участь у проекті «Регіональні піар-офіси сучасних бібліотек», реалізація якого стала можливою завдяки перемозі Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи (ЦБС) разом з бібліотеками-партнерами за фінансової підтримки програми Бібліоміст та експертної підтримки ГО «Центр Медіареформ». Завдання піар-офісів — регулярна робота з журналістами для донесення до широкої аудиторії інформації про модернізацію бібліотек регіону. У рамках цього проекту Сутковецька бібліотека через усі можливі ЗМІ знайомила людей з новими послугами, які надає сучасна сільська бібліотека.

2015 рік: Проект «Сільська бібліотека — інформаційна платформа регіонального туризму».

Одним з потенційних напрямків розвитку села Сутківці є впровадження «зеленого» туризму, і для цього є усі необхідні ресурси. Розпочали роботу з публічної дискусії «Сільська бібліотека — платформа регіонального туризму», де зібрались активісти сільської громади, представники влади та бізнесу з метою обговорення можливостей розвитку туристичної привабливості села, збереження та популяризації унікальної архітектурної пам'ятки Свято-Покровської церкви XIV-XVIII ст., залучення інвестицій для економічного розвитку громади. (див. на сайті https://sutbibl.wordpress.com/2015/05/16/).  У результаті роботи проекту налагоджено зв'язки з туристичними агентствами, засобами масової інформації; виготовлено рекламну продукцію для туристів: календарики, буклети та листівки, які містять інформацію про церкву та наше село; створено власну туристичну марку (див. на сайті https://sutbibl.wordpress.com/2016/10/31/.)

2017 рік: Проект «Чисте село».

Сутковецька сільська бібліотека взяла участь і стала переможцем конкурсу «17 міні грантів від АСТАР» з проектом «Чисте село».  Таку добру ініціативу запропонували учні 4-го класу місцевої школи на чолі з класоводом Тетяною Матейко. Мета проекту — виявлення стихійних сміттєзвалищ на території села та їх усунення. Після оголошення результатів конкурсу проект «Чисте село» був підтриманий та профінансований громадською організацією «Агенція сталого розвитку АСТАР». За тисячу гривень, виділених для реалізації проекту, закупили рукавиці, мусорні мішки, граблі, віники, решта грошей було витрачено на придбання пального для вивозу сміття.

Джерела 

ДРУКОВАНІ ЗМІ:

2016 рік
 Подарунок на ювілей // Вперед. — 2016. — 4 серп. — С.4.
 Слободян О. Ділимося досвідом / О. Слободян // Вперед. — 2016. — 4 серп. — С. 5.
 Білик І. Поезія — це стан душі / І. Білик // Вперед. — 2016. — 7 квіт. — С. 4.
 Білик І. Свято на подвір'ї у Сутківцях / І. Білик // Вперед. — 2016. — 24 берез. — № 13. — С. 4.
 Жіночі серця віддані Україні // Вперед. — 2016. — 3 берез. — С. 4.
 Царство небесне Герою // Вперед. — 2016. — 25 лют. — С. 5.
 Білик І. Герої, що стали Ангелами / І. Білик // Вперед. — 2016. — 25 лют. — С. 5.
 Білик І. Традиції у Сутківцях / І. Білик // Вперед. — 2016. — 4 лют. — С. 3.
 Білик І. [про Юлію Королівську — читачку Сутковецької бібліотеки-філіалу] / І. Білик // Вперед. — 2016. — 4 лют. — С. 3
 Білик І. Міжнародний шкільний проект — у Сутківцях / І. Білик // Вперед. — 2016. — 1-7 січ. — С. 2.

2015 рік
 Білик І. Ремонт… для читачів / І. Білик // Вперед. — 2015. — 10 груд. — С. 5.
 У книзі — «Подільська Швейцарія» // Вперед. — 2015. — 29 жовт. — С. 4.
 Білик І. За електронними послугами — до сучасної бібліотеки / І. Білик // Вперед. — 2015. — 6 серп. — С. 7.
 Олійник В. Рядками встелена поезія / В. Олійник // Вперед. — 2015. — 18 черв. — С. 7.
 Козицька Т. Як надати туристичної привабливості мальовничим ландшафтам? / Т. Козицька // Слово Просвіти. — 2015. — № 22. — 4-10 черв. — С. 8.
 Білик І. Чи потрібна бібліотека в селі? Роздуми бібліотекаря / І. Білик // Бібліотечна планета. — 2015. — № 2. — С. 32-33.
 Ліснича А. Туризму — розвиток / А. Ліснича // Шкільний світ. — 2015. — Травень. — № 10. — С.1.
 Дацкова Т. Платформа туризму — сільська бібліотека / Т. Дацкова // Вперед. — 2015. — 21 трав. — С. 5.
 Олійник В. Незабутня зустріч у рідній бібліотеці / В. Олійник // Шк. світ. — 2015. — Квітень. — С. 4.
 Білик І. Ми повинні бути готовими / І. Білик // Вперед. — 2015. — 16 квіт. — С.5.
 Касприк О. З любов'ю до книг / О. Касприк // Вперед. — 2015. — 9 квіт. — С. 3.
 Олійник В. Кватирка у Всесвіт / В. Олійник // Рідне село. — 2015. — № 7. — 8 квіт. — С. 3.
 Дацкова Т. Інформаційний центр — у бібліотеці / Т. Дацкова // Вперед. — 2015. — 19 берез. — С. 7.
 Ліснича А. Сутковецька школа зустрічала вчителів української мови і літератури / А. Ліснича // Шкільний світ. — 2015. — Березень. — № 5. — С. 1.
 Білик І. Сутковецька бібліотека увійшла до команди Хмельницького піар-офісу / І. Білик // Вперед. — 2015. — 12 берез. — С. 5.
 Білик І. Сутківці — перлина Поділля / І. Білик // Вперед. — 2015. — 8 січ. — С. 5.
 Олійник В. Як повернути любов до книги? / В. Олійник // Вперед. — 2014. — 4 груд. — С. 5.

2014 рік
 Білик І. Краса словесного звукопису / І. Білик // Вперед. — 2014. — 18 лип. — С. 4.
 Білик І. Заради майбутнього / І. Білик // Вперед. — 2014. — 23 трав. — С. 5.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
 Семінар «Майбутнє починається сьогодні» та «Родинна твердиня» [Електронний ресурс] // Сайт Ярмолинецької РДА: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://yarmrda.gov.ua/ (дата звернення 23.11.2015). — Назва з екрану.
 Мультимедійність і поліфункціональність: принципи успішних бібліотек України [Електронний ресурс] // Читомо: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/digest (дата звернення 28.10.2015). — Назва з екрану.
 Поінформована громада — демократична країна [Електронний ресурс] // МТРК «Місто»: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: https://www.youtube.com/ (дата звернення 28.07.2015). — Назва з екрану. — (Участь бібліотеки у прес-конференції з підсумків проекту розвитку електронного урядування «Поінформована громада — демократична країна»)
 Бібліоміст між громадою та владою [Електронний ресурс] // Ексклюзив: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: https://www.youtube.com/ (дата звернення 28.07.2015). — Назва з екрану. — – (Участь бібліотеки у прес-конференції з підсумків проекту розвитку електронного урядування «Поінформована громада — демократична країна»)
 Хмельницькі бібліотекарі здобули перемогу у Києві [Електронний ресурс] // Моя газета: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://moyagazeta.com/news/ (дата звернення 07.07.2015). — Назва з екрану.
 Хмельницькі бібліотекарі привезли з Києва перемогу [Електронний ресурс] // Хмельницька міська рада: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://www.khmelnytsky.com (дата звернення 07.07.2015). — Назва з екрану.
 Зародження туризму в селі Сутківці. Програма «Село і люди» Хмельницького ОДТРК «Поділля-центр»[Електронний ресурс] // Поділля центр: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch (дата звернення 28.05.2015). — Назва з екрану.
 Сучасна сільська бібліотека: новий формат. Програма «Деталі» Хмельницького ОДТРК «Поділля-центр»[Електронний ресурс] // Поділля центр: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: https://www.youtube.com/  (дата звернення 26.05.2015). — Назва з екрану.
 Чи стане скарбницею сільський зелений туризм для України? [Електронний ресурс] // Твій погляд: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://tviypog.org/  (дата звернення 20.05.2015). — Назва з екрану.
 На Ярмолинеччині створять туристичний центр [Електронний ресурс] // Хмельницький Life: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: https://vk.com/khmelnitskylife (дата звернення 17.05.2015). — Назва з екрану.
 Село Сутківці запрошує у гості [Електронний ресурс] // Мета новини: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://news.meta.ua/ua/ (дата звернення 16.05.2015). — Назва з екрану.
 На Ярмолинеччині створять туристичний центр [Електронний ресурс] // Найповніший бізнес-каталог: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://cards.km.ua/novyny-hmelnychchyny/ (дата звернення 16.05.2015). — Назва з екрану.
 Село Сутківці запрошує у гості [Електронний ресурс] // Myinforms.com: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://myinforms.com/ru-ua/a/ (дата звернення 16.05.2015). — Назва з екрану.
 Село Сутківці запрошує у гості [Електронний ресурс] // Хмельницкий Инфо: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://kminfo.cinfoo.com/news (дата звернення 16.05.2015). — Назва з екрану.
 На Ярмолинеччині створять туристичний центр [Електронний ресурс] // Хмельницкий Инфо: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://kminfo.cinfoo.com/news (дата звернення 16.05.2015). — Назва з екрану.
 На Ярмолинеччині створять туристичний центр [Електронний ресурс] // HiBlogger: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://irahobta.hiblogger.net (дата звернення 17.05.2015). — Назва з екрану.
 На Ярмолинеччині створять туристичний центр [Електронний ресурс] // Є: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://ye.ua/news/news (дата звернення 16.05.2015). — Назва з екрану.
 Село Сутківці, що на Хмельниччині хочуть зробити привабливим для туристів. Село Сутківці запрошує у гості [Електронний ресурс] // ukr.net [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: https://www.ukr.net/ (дата звернення 16.05.2015). — Назва з екрану.
 Село Сутківці, що на Хмельниччині хочуть зробити привабливим для туристів [Електронний ресурс] // 24 : [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://khmelnitskiy.email24.in.ua/article/ (дата звернення 16.05.2015). — Назва з екрану.
 Село Сутківці запрошує у гості [Електронний ресурс] // Мета новости: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://news.meta.ua/search/ (дата звернення 16.05.2015). — Назва з екрану.
 Село Сутківці, що на Хмельниччині, хочуть зробити привабливим для туристів [Електронний ресурс] // Мета новости: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://news.meta.ua/search/ (дата звернення 16.05.2015). — Назва з екрану.
 Село Сутківці, що на Хмельниччині, хочуть зробити привабливим для туристів [Електронний ресурс] // Новини України: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://uaport.net/uk/news/ua/ (дата звернення 16.05.2015). — Назва з екрану.
 Село Сутківці запрошує у гості [Електронний ресурс] // Подільська Інтернет-газета: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: https://web.archive.org/web/20190131073954/http://www.podilska.info/ (дата звернення 16.05.2015). — Назва з екрану.
 Село Сутківці, що на Хмельниччині, хочуть зробити привабливим для туристів [Електронний ресурс] // Всім: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://vsim.ua/Podii/selo-sutkivci (дата звернення 16.05.2015). — Назва з екрану.
 Обговорювали туристичну привабливість Ярмолинеччини [Електронний ресурс] // Сайт Ярмолинецької РДА: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://yarmrda.gov.ua/ (дата звернення 15.05.2015). — Назва з екрану.
 «Бібліоміст» дістався Сутковець [Електронний ресурс] // Новини Хмельницького: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: https://web.archive.org/web/20161101102204/http://uanews.km.ua/society (дата звернення 15.05.2015). — Назва з екрану.
 Бібліотека Сутковець — ініціатор розвитку зеленого туризму в районі [Електронний ресурс] // TV7+ : [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://tv7plus.com (дата звернення 15.05.2015). — Назва з екрану.
 «Бібліоміст» дістався Сутковець [Електронний ресурс] // Myinforms.com: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://myinforms.com/ru-ua/a/7675607 (дата звернення 15.05.2015). — Назва з екрану.
 Бібліотека Сутковець — ініціатор розвитку зеленого туризму в районі [Електронний ресурс] // Ексклюзив: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://excl.com.ua/video/2015/05/15/ (дата звернення 15.05.2015). — Назва з екрану.
 На Ярмолинеччині бібліотека сприятиме вирішенню проблем регіонального туризму[Електронний ресурс] // HiBlogger: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: https://web.archive.org/web/20190130161846/http://irahobta.hiblogger.net/1729229.html  (дата звернення 08.05.2015). — Назва з екрану.
 На Ярмолинеччині бібліотека сприятиме вирішенню проблем регіонального туризму[Електронний ресурс] // Newer: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://newier.khmelnitski (дата звернення 17.05.2015). — Назва з екрану.
 На Ярмолинеччині бібліотека сприятиме вирішенню проблем регіонального туризму [Електронний ресурс] // ukr.net [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: https://www.ukr.net/ (дата звернення 08.05.2015). — Назва з екрану.
 На Ярмолинеччині бібліотека сприятиме вирішенню проблем регіонального туризму [Електронний ресурс] // Хмельницкий Инфо: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://kminfo.cinfoo.com/news-8562.html (дата звернення 08.05.2015). — Назва з екрану.
 На Ярмолинеччині бібліотека сприятиме вирішенню проблем регіонального туризму [Електронний ресурс] // Найповніший бізнес-каталог: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://cards.km.ua/novyny-hmelnychchyny (дата звернення 08.05.2015). — Назва з екрану.
 На Ярмолинеччині бібліотека сприятиме вирішенню проблем регіонального туризму [Електронний ресурс] // Є: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://ye.ua/news/news_20259.html (дата звернення 08.05.2015). — Назва з екрану.
 Сучасна бібліотека веде до успіху [Електронний ресурс] // Саквояж: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: https://web.archive.org/web/20190130165026/http://sakvojag.net/istoriyi-z-zhyttya (дата звернення 15.04.2015). — Назва з екрану.
 Кватирка у Всесвіт [Електронний ресурс] // Рідне село: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://ridneselo.com/sites/default/files/ (дата звернення 04.04.2015). — Назва з екрану.
 Життя на барикадах поезії [Електронний ресурс] // Сайт Ярмолинецької РДА: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://yarmrda.gov.ua/index.php/ (дата звернення 24.03.2015). — Назва з екрану.
 Сучасна бібліотека веде до успіху [Електронний ресурс] // 24 : [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://khmelnitskiy.email24.in.ua/ (дата звернення 14.03.2015). — Назва з екрану.
 Сучасна бібліотека веде до успіху [Електронний ресурс] // Хмельницкий Инфо: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: https://web.archive.org/web/20150316115326/http://kminfo.cinfoo.com/news-5498.html (дата звернення 14.03.2015). — Назва з екрану.
 Сучасна бібліотека веде до успіху [Електронний ресурс] // Всім: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://vsim.ua/Vid-Chytachiv/suchasna-biblioteka-vede-do-uspihu (дата звернення 14.03.2015). — Назва з екрану.
 Чергова перемога бібліотек Хмельницького [Електронний ресурс] // Подільська інтернет-газета: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: https://web.archive.org/web/20190131073954/http://www.podilska.info/ (дата звернення 11.03.2015). — Назва з екрану.
 Чергова перемога бібліотек Хмельницького [Електронний ресурс] // Хмельницька міська рада: [офіц. сайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://www.khmelnytsky.com (дата звернення 06.03.2015). — Назва з екрану.

Бібліотеки Хмельницької області
Ярмолинецький район